Hoyos-Sprinzenstein ist der Familienname folgender Personen:
 eine niederösterreichische Adelsfamilie, Zweig der Hoyos (Adelsgeschlecht)

 Aquinata von Hoyos-Sprinzenstein (1828–1886), österreichische, katholische Ordensfrau aus dem Geschlecht der Hoyos von Sprinzenstein
 Ernst Karl von Hoyos-Sprinzenstein (1830–1903), österreichischer Adeliger und Großgrundbesitzer
 Ernst Karl Heinrich Hoyos-Sprinzenstein (1896–1940), österreichischer Adeliger, Großgrundbesitzer und Expeditionsreisender
 Hans Hoyos-Sprinzenstein (1923–2010), österreichischer Adeliger und Großgrundbesitzer
 Johann Ernst Hoyos-Sprinzenstein (1779–1849), österreichischer Hofbeamter, Großgrundbesitzer und Militär
 Rudolf Hoyos-Sprinzenstein (1884–1972), österreichischer Adeliger, Politiker und Großgrundbesitzer
 Rudolf Graf Hoyos-Sprinzenstein (1821–1896), österreichischer Adeliger und Dichter

Hoyos-Sprinzenstein, Weiteres:

 Palais Hoyos-Sprinzenstein im Wien, Hoyosgasse